Колодуб Левко Миколайович — український композитор, чоловік Ж.Колодуб.
 Колодуб Жанна Юхимівна — український композитор, дружина Л.Колодуба.
 Колодуб Оксана Володимирівна (1906—1996) — українська та російська оперна співачка.
 Колодуб Олександр Олексійович (1900—1994) — український оперний співак (тенор), режисер, сценограф, вокальний педагог, професор Київської консерваторії.
Українські прізвища